Elisabeth II. ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth II. (1926–2022), Königin des Vereinigten Königreichs und weiterer Commonwealth Realms
 Elisabeth II. (Essen) († 1241), Äbtissin von Essen
 Elisabeth II. von Gleichen, Äbtissin von Gernrode 
 Elisabeth von Regenstein-Blankenburg (1542–1584), als Elisabeth II. Äbtissin von Quedlinburg
 Elisabeth Louise Juliane von Pfalz-Zweibrücken (1613–1667), als Elisabeth II. Fürstäbtissin von Herford

Elisabeth II. bezeichnet:
 Elisabeth II. (Drama), Theaterstück von Thomas Bernhard

Siehe auch:
 Isabella II. (Spanien) (1830–1904), Königin von Spanien
 Krönung von Elisabeth II.
 Queen Elizabeth 2, Passagierschiff
 Elisabeth I.